Nunzio est un prénom italien pouvant faire référence à : 
Nunzio Galizia (1540-1610), peintre italien miniaturiste de l'école lombarde ; 
Nunzio Gallo (1928-2008), chanteur italien ;
Nunzio Malasomma (1894-1974), scénariste et réalisateur italien.

Nunzio est un titre pouvant faire référence à : 
Nunzio (1978), film américain de  ;
Nunzio (1993), pièce de théâtre  de Spiro Scimone.

Homonymie de prénom